Herbert je lahko:
 Herbert (osebno ime)
 Herbert (priimek)
 USS Herbert (DD-160), rušilec ameriške mornarice